Серге́й Генна́дьевич Кузнецо́в (7 мая 1986, Орёл, РСФСР, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольного клуба «Ника», за который в 2002—2004 годах выступал в ЛФЛ.

В середине 2004 года перебрался в клуб первого дивизиона «Луч-Энергия». За клуб из Владивостока отыграл в 15 матчах чемпионата страны, после чего на него обратило внимание московское «Динамо», в которое он и перешёл перед началом сезона 2005. В 2005 году отыграл в 14 матчах Премьер-лиги.

Перед началом сезона 2006 перешёл в другой московский клуб — «Локомотив», за который выступал в турнире дублёров. Летом 2006 года на правах аренды вернулся в «Луч-Энергию», до конца сезона сыграл в двух матчах РФПЛ.

В 2007 году Кузнецов вернулся в «Локомотив» и в первой половине чемпионата вновь играл исключительно за дубль. В августе 2007 года правах аренды перешёл в «Крылья Советов» до конца 2007 года. Дебютировал в первой игре после перехода — 25 августа 2007 против «Зенита» (1:3). Всего в сезоне 2007 сыграл 9 матчей чемпионата.

В межсезонье 2007/08 вслед за Александром Тархановым на правах аренды отправился в «Кубань», в которой и отыграл сезон 2008 года, проведя 38 матчей, забив 5 мячей и отдав 8 голевых передач. По итогам сезона «Кубань» вышла в РФПЛ, заняв второе место в первом дивизионе.

В 2009 году перешёл в «Ростов», в Премьер-лиге отыграл 6 матчей и по итогам сезона покинул клуб. Первую половину 2010 года играл в первом дивизионе за «Химки», где в 19 матчах забил пять голов. Летом 2010 года на правах аренды вернулся в «Крылья Советов». В самарской команде Кузнецов сразу стал игроком основы: все 15 матчей второго круга чемпионата начинал в стартовом составе и лишь однажды был заменён. Зимой клуб продлил аренду. Новый сезон также начинал в основе команды, однако после травмы, полученной в матче 12 тура против «Волги», больше на поле не появлялся.

В 2012 году перешёл в «Мордовию», которой помог стать чемпионом первенства ФНЛ и впервые в истории выйти в РФПЛ, где принял участие в трёх играх и по итогам сезона 2012/13 покинул клуб.

В июне 2013 года перешёл в тульский «Арсенал», с которым занял второе место в ФНЛ. В сезоне 2014/15 отыграл за «Арсенал» 27 матчей в чемпионате России.

В июле 2015 подписал контракт на год с «Томью». Дебютировал 15 июля в матче с «Факелом», выйдя на замену вместо Евгения Башкирова. Первый гол забил 27 июля в ворота «Зенита-2». Всего в сезоне 2015/16 забил 8 голов в 34 матчах. Принял участие и в обеих стыковых играх «Томи» против «Кубани», по итогам которых томская команда завоевала право играть в Премьер-лиге. Для Кузнецова этот выход в РФПЛ стал уже четвёртым за карьеру с разными командами. 23 июня 2016 года стало известно, что футболист продлил контракт с командой ещё на один год.

Статистика

Клубная

Достижения

Командные 
 «Кубань»: Первый дивизион:  (2008)
 «Мордовия»: Первенство ФНЛ:  (2011/12)
 «Арсенал»: Первенство ФНЛ:  (2013/14)
 «Томь»: Первенство ФНЛ: : (2015/16)

Личная жизнь 
Жена — Екатерина, дочь Дарья, дочь Анна.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Томи»
 Профиль на официальном сайте «Крыльев Советов»

Футболисты России
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Ротор»